Europamästerskapet i ishockey 1913 var det fjärde Europamästerskapet i ishockey för landslag, arrangerat av IIHF. Mästerskapet hölls i München i Tyskland, mellan den 25 och 27 januari 1913. Deltagande lag var Böhmen, Österrike, Belgien och värdlandet Tyskland. Detta var andra gången som Tyskland anordnade Europamästerskapet.

Tyskland lämnade innan turneringsstart in en protest mot att två lag från den dåvarande statsbildningen Österrike-Ungern deltog i turneringen. IIHF avslog dock protesten innan Europamästerskapet startade.

Överraskande vann Belgien Europamästerskapstiteln, efter att ha vänt ett 2–5 underläge till vinst med 8–5 i den sista matchen mot Tyskland. Europamästerskapstiteln från 1913 är belgisk ishockeys största framgång någonsin. 

Fyra lag deltog och turneringen avgjordes i en enkelserie där alla mötte alla en gång.

Tabell

Resultat

1.  Belgien
Målvakt: Francois Vergult.
Backar: Henri van de Bulcke,  Freddy Charlier. 
Rover: Paul Goeminne,
Forwards: Maurice Deprez, Leon Gossens, Fernand de Blommaert,

Referenser
 Hockey Archives - Europamästerskapet 1913

1913 i Tyskland
1913
Internationella ishockeytävlingar i Tyskland
Ishockeysäsongen 1912/1913
Sportevenemang i München
München under 1900-talet